Henryk Czyż ist der Name folgender Personen:

* Henryk Czyż (Komponist) (1923–2003), polnischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Henryk Czyż (Radsportler) (1923–2014), polnischer Radrennfahrer 
 Henryk Czyż (Schauspieler) (1926–1980), polnischer Schauspieler und Komponist